Jane est un prénom anglo-saxon dérivé de . Il peut désigner des personnalités aussi bien que d'autres sujets, comme ci-dessous. 
 voir  en écossais.

Personnalité réelles

Patronyme 

Bob Jane (1929-2018), pilote automobile australien.
 (?-1660), homme politique britannique.
Fred T. Jane (1865-1916), journaliste britannique.
Thomas Jane (né Thomas Elliott) (1969-), acteur, producteur et réalisateur américain.
Jesse Jane (née Cindy Taylor) (1980-), actrice pornographique et mannequin de charme américaine.
Laura Jane Grace (née Thomas Gabel) (1980-), musicienne américaine.
Cory Jane (né Cory Steven Jane) (1983-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Prénom 
Jane Fonda (1937 –), actrice américaine.
Jane Colden (1724 – 1766), botaniste américaine.
Jane Seymour (1951 –), actrice anglaise.
Lady Jeanne Grey (1537 – 1554), « Reine de neuf jours », n'est jamais montée sur le trône qu'elle tenta d'usurper à Élisabeth  d'Angleterre.  
Jane Austen (1775 - 1817), femme de lettres anglaise. 
Jane Sym (1825 – 1893), épouse d'Alexander Mackenzie, le  premier ministre du Canada. 
Jane Goodall (1934 –), éthologue et anthropologue britannique. 
Jane Asher (1946 –), actrice anglaise, ancienne compagne de Paul McCartney. 
Jane Birkin (1946 –), actrice et chanteuse britannique, installée en France depuis la fin des années 1960, puis naturalisée française. 
Jane Seymour (1508 – 1537), Reine consort d'Angleterre.

Personnages de fiction

Patronyme 

Painkiller Jane (comics).
Sarah Jane Smith, personnage de la série télévisée Doctor Who.

Prénom 
Jane Arden, personnage de comic strip.
Jane Beale, personnage de la série télévisée EastEnders. 
Jayne Cobb, personnage de la série télévisée Firefly.
Jane Christie, personnage de la série télévisée Six Sexy.
Jane Lane, personnage de la série télévisée Daria.
Jane Foster, personnage de Marvel Comics.
Miss Jane Marple, personnage d'Agatha Christie.
Jane Porter, personnage de la série de romans Tarzan d'Edgar Rice Burroughs.
Jane Volturi, personnage de Twilight
, personnage du cycle de science-fiction Cycle d'Ender. 
Jane Doe, identité fictive utilisée en tant qu'expression dans la langue anglaise pour désigner une personne quelconque ou représentative de l'ensemble de la population.

Arts

Littérature et bande dessinée 
Jane Eyre, roman de Charlotte Brontë.
, magazine de mode américain créé en 1997 par Jane Pratt.
, un comics de  (DC Comics).
 Jane, une série de bande dessinée de  publiée de 1932 à 1959 dans le The Daily Mirror.

Télévision et cinéma 
 Jane, film de Frank Lloyd sorti en 1915.
 Jane, (Becoming Jane), film de Julian Jarrold sorti en 2007, qui raconte la biographie romancée de l'auteur Jane Austen.
 , titre original d'À armes égales, film avec Demi Moore.
 La Légende de Tarzan et Jane, animation Disney.
 
 Jane par Charlotte, un film de Charlotte Gainsbourg sur sa mère, Jane Birkin (2021)

Musique

Groupes 
 Jane, groupe de rock progressif allemand ;
 Jane's Addiction, groupe de rock américain ;
 Jane, groupe de metalcore allemand ;
 , groupe de rock américain.

Chansons 
 , chanson de Jefferson Starship ;
 Me Jane, chanson de PJ Harvey ;
 Lady Jane, chanson du groupe The Rolling Stones ;
 Sister Jane, chanson de Tai Phong (1975)
 , chansons du groupe Breaking Benjamin ;
 What's the New Mary Jane, une chanson des Beatles ;
 Calamity Jane, une chanson de Camélia Jordana

Album 
 Songs About Jane, nom du premier album de Maroon 5.

Musique classique 
 Jane, mélodie de Claude Debussy composée en 1881.

Organisations 
 Jane's Information Group, une entreprise de renseignement de sources ouvertes sur les thèmes de la défense, la sécurité, les transports et la police.

Toponyme 

 Jane, une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto, au Canada.
 Jane, un village du comté de McDonald, dans le Missouri, aux États-Unis.

Autres 
 The Jane, restaurant gastronomique à Anvers.

Prénom anglais
Patronyme anglais